Ге́ссен ( ) — многозначное понятие.

Топоним 
 Гессен — земля в Германии.
 Ландграфство Гессен — ландграфство в Германии (1264—1567).
 Гессен-Кассель — ландграфство и курфюршество в Германии (1567—1866).
 Гессен-Дармштадт — ландграфство в Германии (1567—1806).
 Великое герцогство Гессен — герцогство в Германии (1806—1918). С 1918 — земля. С 1949 часть территории входит в состав земли Гессен, а часть — в состав земли Рейнланд-Пфальц.
 Гессен-Гомбург — ландграфство в Германии (1622—1866).
 Гессен-Марбург — ландграфство в Германии (1485—1500 и 1567—1604/1650).

Персоналии

Гессенский дом 
 Александр Гессен-Дармштадтский (1823—1888) — принц Гессенский, основатель немецкого аристократического рода Баттенберг.
 Алиса Гессенская (1872—1918) — русская императрица, жена Николая II.
 Ирена Гессенская (1866—1953) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве принцесса Прусская, сестра жены Николая II.
 Людвиг I Гессенский (1753—1830) — ландграф Гессен-Дармштадтский, первый великий герцог Гессенский.
 Людвиг II (великий герцог Гессенский) (1777—1848) — великий герцог Гессенский и Прирейнский.
 Людвиг III (великий герцог Гессенский) (1806—1877) — великий герцог Гессена и Рейна.
 Максимилиана Гессенская (1824—1880) — русская императрица, жена Александра II.
 Эрнст Константин Гессен-Филипстальский (1771—1849) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от кавалерии.
 Фридрих Карл Гессен-Кассельский (1868—1940) — принц Гессенский, единственный в истории король Финляндии.

Фамилия 
 Гессен, Александр Эрнестович (1917—2001) — советский и российский архитектор-реставратор, один из создателей ленинградской школы научной архитектурной реставрации, член Союза архитекторов СССР.
 Гессен, Алексей Владимирович (1900—1925) — русский поэт, сын В. М. Гессена.
 Гессен, Арнольд Ильич (1878—1976) — российский журналист и литератор.
 Гессен, Борис Михайлович (1893—1936) — советский физик, философ и историк науки.
 Гессен, Валерий Юльевич (род. 1927) — историк, сын Ю. И. Гессена.
 Гессен, Виктор Юльевич (1908—1980) — учёный-энергетик, специалист в области электрификации сельского хозяйства, племянник И. В. Гессена.
 
 Гессен, Даниил Юльевич (1897—1943) — российский журналист, революционер, сценарист, сын Ю. И. Гессена.
 Гессен, Дмитрий Сергеевич (1916—2001) — польский славист (литературовед и филолог), сын С. И. Гессена.
 Гессен, Евгений Сергеевич (1910—1945) — русский поэт, сын С. И. Гессена.
 Гессен, Егор Фёдорович (1775—1852) — генерал-лейтенант русского флота.
 Гессен, Иосиф Владимирович (Саулович, 1866—1943) — русский общественный деятель, публицист и юрист.
 Гессен, Кит (Константин Александрович, род. 1975) — американский публицист и журналист, брат М. А. Гессен.
 Гессен, Лазарь Ильич (1889—1932) — автор пособий по оформлению книги, один из первых технических редакторов.
 Гессен, Мария Александровна (род. 1967) — российский и американский журналист, внучка Э. Я. Гессен, правнучка А. И. Гессена.
 
 Гессен, Эстер Яковлевна (урождённая Гольдберг; 1923—2014) — советская переводчица, мемуаристка.
 
 Гессен, Яков Матвеевич (1869—1942) — юрист, издатель и переводчик, брат В. М. Гессена.

Другое 

 SMS Hessen — броненосец флота Германской империи.
 Гессенские солдаты — наёмные войска, предоставлявшиеся гессенскими князьями другим странам.
 Гессенский диалект — диалект немецкого языка, частично подвергшийся процессу второго верхненемецкого передвижения согласных.
  — двукрылое насекомое семейства галлиц.

См. также 
 Гессер
 Гёссер